Destiny’s Child — студийный альбом группы Destiny’s Child, вышедший в 1998 году.

В чартах альбом поднялся до 67-го места в Billboard 200 США, до 45-го в Великобритании.

Список композиций 
 «Second Nature» (Kymberli Armstrong, Ronald Isley, Marvin Isley, Ernie Isley, O’Kelly Isley Jr., Chris Jasper, Terry T.) — 5:10
 «No, No, No Part 2» (featuring Wyclef Jean) (Barry White, Calvin Gaines, Mary Brown, Rob Fusari, Vincent Herbert) — 3:25
 «With Me Part I» (featuring Jermaine Dupri) (J. Dupri, Master P, Manuel Seal) — 3:26
 «Tell Me» (Tim Kelley, Bob Robinson) — 4:47
 «Bridges» (Mean Green, Michelle JoJo Hailey, D’Wayne Wiggins) — 4:05
 «No, No, No Part 1» (C. Gaines, M. Brown, R. Fusari, V. Herbert) — 4:00
 «With Me Part II» (featuring Master P) (J. Dupri, Beyoncé Knowles, LeToya Luckett, Master P, LaTavia Roberson, Kelly Rowland, M. Seal) — 4:16
 «Show Me the Way» (Carl Breeding, Darcy Aldridge, Jeffrey Bowden) — 4:20
 «Killing Time» (Taura Stinson, Dwayne Wiggins) — 5:09
 «Illusion» (featuring Wyclef Jean & Pras) (Isaac Hayes, Tony Swan, Steve Jolley, Ashely Ingram, Leslie John) — 3:53
 «Birthday» (B. Knowles, L. Roberson, K. Rowland, D. Wiggins) — 5:15
 «Sail On» (Lionel Richie) — 4:06
 «My Time Has Come» (Dedicated to Andretta Tillman) (Sylvia Bennett-young, R. Vertelney) — 4:25

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Destiny’s Child на discogs.com

Альбомы Destiny's Child
Альбомы Columbia Records
Дебютные альбомы 1998 года